Le DHK Banik Most est un club sportif tchèque de handball féminin basé à Most.

Historique

Palmarès 
compétitions internationales
 Vainqueur de la coupe européenne en 2013
compétitions nationales
 Championnat de République tchèque (9) : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022
 Coupe de République tchèque (7) : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2022
  (3) : 2013, 2018 et 2021

Joueuses historiques 
 Petra Benuskova

Liens externes 
 Fiche sur le site de l'EHF

Club de handball en Tchéquie
Most